Chica Maravillosa es un término que puede referirse a:

 Marvel Girl I (Chica Maravillosa I), alias de Jean Grey, personaje de ficción de Marvel Comics.

 Marvel Girl III (Chica Maravillosa II), alias de Rachel Summers, personaje de ficción de Marvel Comics.

 Citla Zarate (Chica Maravillosa ONE), alias de Jake, personaje Real de La vida de Rox.